Italijanska letalska proizvodnja med letoma 1935 in 1945.

Številke so lahko netočne. Na seznamu se nahajajo primarna vojaška letala druge svetovne vojne.